Boháč může být:
 bohatý člověk, movitá osoba

příjmení osob
 Alois Boháč (1885–1945) – český malíř
 Antonín Boháč (1882–1950) – český vědec, otec Ladislava
 Dominik Boháč (* 1990) – český hokejový obránce
 Emanuel Boháč (1867–1940) – český malíř a ilustrátor
 Filip Boháč (rozený Štěpán Boháč) – český dominikán a kněz, bratr Ondřeje
 Jan Boháč – více různých osobností
 Jindřich Boháč – český včelařský odborník
 Jiří Boháč (* 1932) – numismatik
 Jiří M. Boháč (1930–2004) – archeolog, historik umění
 Josef Boháč – více různých osob
 Josef Boháč-Heřmanský (1893–1956) – český malíř a středoškolský profesor
 Ladislav Boháč (1907–1978) – český herec, syn Antonína
 Marek Boháč (* 1988) – český fotbalový brankář
 Marta Boháčová (1936–2014) – česká operní pěvkyně, v letech 1970–91 členka souboru Národního divadla v Praze
 Maxmilián Boháč (1882–1957) – český malíř z Volyně
 Milan Boháč (* 1962) – český fotbalista
 Ondřej Boháč (* 1982) – český geograf, ředitel IPR Praha, bratr Filipa
 Patrik Boháč (* 1992) – český fotbalista
 Viktor Boháč (1904–1984) – český odbojář
 Viktor Boháč (1932) (* 1932) – český politik
 Vojtěch Boháč (* 1990) - český válečný  reportér,  novinář a  šéfredaktor internetového serveru voxpot.cz
 Zdeněk Boháč – více různých osobností

literatura
 Boháč a Lazar – biblické podobenství
 Boháč a chudák – česká pohádka

Související články 
 Boháček
 Bohatý, Bohatta
 Bohatýr
 Bogatyrev

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení